Адмиралтейств-коллегия:

 Адмиралтейств-коллегия — высший орган управления военно-морскими делами в России в 1718—1802 годах.
 Адмиралтейств-коллегия — центральный государственный орган управления военно-морским флотом Швеции в XVII—XVIII вв.